Hemitragus är ett släkte av däggdjur. Hemitragus ingår i familjen slidhornsdjur.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Wilson & Reeder (2005):

Källor

Externa länkar 

Slidhornsdjur
Hemitragus